Зыкеево — село в Спасском районе Рязанской области, входит в состав Выжелесского сельского поселения.

География 
Село расположено в 17 км на север от центра поселения села Выжелес и в 39 км на северо-восток от районного центра Спасска-Рязанского.

История 
Каменная церковь с такой же колокольней в селе Зыкеево Спасского уезда была построена на средства прихожан в 1883 году в память мученической кончины Императора Александра II. Престол в ней был один во имя благоверного Князя Александра Невского. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Ижевской волости Спасского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 58 дворов.

С 1929 года село являлось центром Зыкеевского сельсовета Ижевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1963 года — в составе Спасского района, с 2005 года — в составе Выжелесского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе находится действующая Церковь Александра Невского (1883).

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)